Троицкий сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Усть-Пристанском районе Алтайского края России. Административный центр — село Троицкое.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 505 человек, в том числе 227 мужчин и 278 женщин.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит один населённый пункт — село Троицкое.

Примечания 

Муниципальные образования Усть-Пристанского района
Сельские поселения Алтайского края